Die Ghana Premier League 1961/62 war die 4. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Siegreich war Accra Hearts of Oak mit einem Punkt Vorsprung auf den Zweitplatzierten Kumasi Asante Kotoko.

Die Accra Real Republicans waren vor Beginn der Saison als Vorzeigeverein gegründet worden und spielten die Saison außer Konkurrenz. Zur Formierung des Kaders eignete sich der Verein von zehn gegnerischen Mannschaften einen oder zwei derer besten Spieler an. Die Accra Real Republicans beendeten die Saison mit 34 Punkten; sollte es keine Diskrepanz in Bilanz und Tordifferenz der anderen Vereine geben, so ergibt sich für den Vorzeigeverein eine ähnliche Bilanz wie die der punktgleichen Sekondi Hasaacas und Sekondi Eleven Wise bei einer Tordifferenz von + 9.

Abschlusstabelle 

|- bgcolor="#FFFFFF"
| – || style="text-align:left" | Accra Real Republicans (N) || 30|| || || || || || 34
|}

Die Cape Coast Venomous Vipers müssten auf Grund von Platzierung und Punktzahl eine Bilanz von neun Siegen, zehn Unentschieden und elf Niederlagen aufweisen.

Literatur 

 Ken Bediako: The National Soccer League of Ghana. The Full Story 1956–1995. Accra 1995.
 
 

1961
Fußballsaison 1961/62